MBP peut faire référence à :
 MacBook Pro, ordinateur portable du fabricant Apple ;
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, le ministère de la sécurité intérieure polonais ;
 Mouvement Bretagne et progrès, parti politique de Bretagne ;
 , capitale de la région de San Martín, au Pérou ;
 Myelin basic protein, protéine qui intervient dans la myélinisation du système nerveux central.